Erdenebaatar ist der Familienname folgender Personen:

 Diimaajav Erdenebaatar (* 1962), mongolischer Historiker und Archäozoologe
 Shuteen Erdenebaatar (* 1998), mongolische Jazzmusikerin